Казоли () — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Кьети.

Население составляет 5901 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 90 чел./км². Занимает площадь 66 км². Почтовый индекс — 66043. Телефонный код — 0872.

Покровительницей коммуны почитается святая Репарата. Праздник ежегодно отмечается 8 октября.

Ссылки 

 http://www.comune.casoli.ch.it/